Соревнования в мужском фристайле в дисциплине акробатика на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 15 и 16 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 25 спортсменов представляющие 9 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Мужчины восьмой раз в истории разыграли олимпийские медали в акробатике. Дисциплина дебютировала на Играх 1994 года.

Олимпийским чемпионом 2018 года был украинец Александр Абраменко. На этот раз он занял второе место.

31-летний Ци Гуанпу стал вторым в истории китайцем, выигравшим акробатику на Олимпийских играх. В 2006 году это удалось Хань Сяопэну. Россиянин Илья Буров завоевал бронзу на вторых Играх подряд.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований пройдёт 15 февраля. В ней примут участие 25 спортсменов, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлисты, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований пройдёт 16 февраля. В ней примут участие 19 спортсменов, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлисты, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале примут участие 12 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 9 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 2 
Во втором финале примут участие 9 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале примут участие 6 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсмен, показавший лучший результат, становится олимпийским чемпионом.

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)